Patrick Streitler (ur. 17 kwietnia 1995) – austriacki skoczek narciarski, reprezentant klubu SV Dornbirn. Trzykrotny medalista mistrzostw świata juniorów: srebrny indywidualnie z 2014 oraz srebrny (2014) i brązowy (2015) drużynowo.

Przebieg kariery 
W lutym 2011 w Ramsau zadebiutował w zawodach FIS Cup. Pierwsze punkty zdobył niemal dwa lata później – był 4. i 16. w Zakopanem. W sezonie 2013/2014 rozpoczął starty w Pucharze Kontynentalnym. Pierwsze punkty, po zajęciu 21. miejsca, zdobył 27 grudnia 2013 w Engelbergu. Stawał też na podium FIS Cup – we wrześniu był drugi i trzeci w Einsiedeln. Zajmował również miejsca na podium konkursów indywidualnych cyklu Alpen Cup, po raz pierwszy we wrześniu 2012.

31 stycznia 2014 zdobył srebrny medal w konkursie indywidualnym skoków narciarskich na Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2014 w Val di Fiemme, oddając w nim skoki na odległość 89,5 oraz 100 m. Dzień później zajął drugie miejsce również wraz z reprezentacją Austrii w konkursie drużynowym.

Wystąpił również w zawodach skoków narciarskich na Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2015 w Ałmaty. W konkursie indywidualnym zajął 14. miejsce, natomiast w zawodach drużynowych zdobył brązowy medal.

Przez cały sezon 2015/2016 nie występował w oficjalnych zawodach międzynarodowych. W maju 2016 ogłosił zakończenie kariery sportowej z powodu odnawiającej się kontuzji.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty P.Streitlera na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Letnie Grand Prix

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Austriaccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1995